Альмагор або Альмаґор () — прізвище ізраїльського походження. Відомі носії:
 Гіла Альмагор — ізраїльська акторка
 Дан Альмаґор — ізраїльський драматург, письменник і перекладач